Schikorren ist der Name zweier Orte im ostpreußischen Kreis Lyck:
 Schikorren (Ksp. Ostrokollen), 1938 bis 1945 Kiefernheide, seit 1945: Sikory Ostrokolskie im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Schikorren (Ksp. Stradaunen), 1927 bis 1945 Wellheim, seit 1945: Sikory Juskie im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen